Marshall megye (Alabama)
 Marshall megye (Dél-Dakota)
 Marshall megye (Illinois)
 Marshall megye (Indiana)
 Marshall megye (Iowa)
 Marshall megye (Kansas)
 Marshall megye (Kentucky)
 Marshall megye (Minnesota)
 Marshall megye (Mississippi) 
 Marshall megye (Nyugat-Virginia) 
 Marshall megye (Oklahoma)
 Marshall megye (Tennessee)